De Sloveense voetbalbeker 2015–2016 (Sloveens: Pokal Slovenije 2015–2016) was de 25ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Slovenië sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek in 1991. Aan het toernooi, dat begon op 19 augustus 2015, deden 28 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 25 mei 2016 in het Bonifikastadion in Koper, waar NK Maribor in de eindstrijd na strafschoppen (7-6) won van NK Celje. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide teams blijven steken op 2-2. Maribor, de club onder leiding van trainer-coach Darko Milanič, won zo voor de negende keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2016/17. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Sloveens voetbalelftal in 2015
 Sloveens voetbalelftal in 2016
 1. slovenska nogometna liga 2015/16

2016
Bekervoetbal 2015/16